Philippe de Castille peut faire référence à :
 Philippe de Castille (1231-1274), infant de Castille, seigneur de Valdecorneja et archevêque de Séville ;
  (1292-1327), infant de Castille et seigneur de Cabrera et Ribera ;
 Philippe  le Beau (1478-1506), roi consort de Castille et de León et duc de Bourgogne.

Voir aussi